The Venetian puede referirse a:

The Venetian (Las Vegas), un casino resort en Las Vegas, Nevada; o
The Venetian (Macao), un casino resort en Macao, China.